Arano (Navarra) — município na Espanha
 Arano (Buenos Aires) — localidade na Argentina
 Carlos Andrés Arano — futebolista argentino
 Daewoo Espero — automóvel cujo nome alternativo é Daewoo Aranos

Desambiguações de topônimos